Джуди Холлидей (, урождённая Джудит Тувим (),  — ) — американская актриса, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

Биография 
Холлидей родилась в Нью-Йорке в семье евреев — выходцев из Российской империи. В декабре 1938 года она перевела свою фамилию Тувим на английский как Холлидей и стала выступать в ночных клубах в составе комического квартета The Revuers. Успех был таков, что вскоре ей было предложено сниматься в кинофильмах.

Несмотря на запоминающуюся роль в комедии «Ребро Адама» (1949), в течение 1940-х Холлидей продолжала работать на Бродвее. Особенным успехом среди её репертуара пользовался спектакль «Рождённая вчера». Когда в 1950 году встал вопрос о его переносе на большой экран, исполнить заглавную роль было предложено именно Холидей. За эту работу ей были присуждены премии «Золотой глобус» и «Оскар» — несмотря на наличие в том году таких серьёзных соперниц, как Глория Свенсон («Бульвар Сансет») и Бетт Дейвис («Всё о Еве»).

Необычайный успех Холлидей вызвал подозрения маккартистов, и ФБР приступило к расследованию её предполагаемых связей с коммунистами. Её имя упоминалось в «Чёрном списке» Голливуда. Эта шумиха в сущности подорвала её кинокарьеру, хотя никаких компрометирующих Холлидей материалов выявлено не было. Принято считать, что перед следователями актриса блестяще исполнила роль «тупой блондинки», которая удавалась ей лучше всего.

Продолжая карьеру на подмостках Бродвея, Холлидей выиграла в 1957 году премию «Тони» за роль в мюзикле «Колокола звонят», а три года спустя исполнила её же в киноверсии мюзикла.

Актриса умерла от рака груди в возрасте 43 лет. Похоронена на кладбище Уэстчестер-Хиллз в Гастингсе-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк). За свой вклад в киноиндустрию США удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

Фильмография

Ссылки 
 Ресурсный центр Джуди Холидей
 Стенограмма сенатного свидетельства Джуди Холидей

Умершие от рака молочной железы
Артисты, известные под псевдонимами
Актрисы театра США
Похороненные на кладбище Уэстчестер-Хиллз
Киноактрисы США
Выпускники Образовательного комплекса Джулии Ричман